Jdan est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Ждан :
 Aleksandr Jdan (1971-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe